Криница е многозначна дума и съществително собствено име на различни обекти.

Населени места

Русия 
 Криница – село в Богучарски район на Воронежка област.
 Криница – село в Острогожки район на Воронежка област.
 Криница – село в общинското образувание град-курорт Геленджик в Краснодарски край.
 Криница – ферма в Тихорецки район на Краснодарски край.

Беларус 
 Криница – село в Пружански район на Брестка област.
 Криница – село във Воложински район на Минска област.
 Криница – село в Копилски район на Минска област.
 Криница – село в Молодечненски район на Минска област.
 Криница – село в Пуховичски район на Минска област.
 Криница – премахнато село в Смолевичски район на Минска област.
 Криница – премахнато село в Червенски район на Минска област.

Украйна 
 Криница – село в Николаевски район на Лвовска област.
 Криница – селище в Лохвицки район на Полтавска област.
 Криница – село в Монастириски район на Тернополска област.
 Криница – село в Староконстантиновски район на Хмелницка област.
 Криница – село в Носовски район на Черниговска област.

Полша 
 Криница-Здруй – град в Новосончки окръг на Малополско войводство.
 Криница Морска – град в Новодвурски окръг (Поморско войводство).

Железопътни пунктове 
 Криница – гара на електрически влак в Новосибирска област на Русия.
 Криница – спирка на електрически влак в Молодечненски район на Минска област, Беларуска железница.

Хидроними 
 Криница – река във Воронежка област, приток на Черна Калитва.
 Криница – язовир близо до Минск.

Други 
 Криница – санаториум в Мински район на Минска област в Беларус.
 „Криница“ – пивоварна компания в Минск.
 „Криница“ – ансамбъл за казашки песни.
 „Криници“ – съветски филм от 1964 година.

Бележки